Джеджице може да се отнася за:

Полша 
 Джеджице, село в Великополско войводство, в Слупецки окръг, в Община Лондек
 Джеджице, село в Западнопоморско войводство, в Мишлибожки окръг, в Община Барлинек
 Джеджице, село в Мазовско войводство, в Плоцки окръг, в Община Белск
 Джеджице, село в Ополско войводство, в Крапковишки окръг, в Община Стшелечки
 Джеджице, село в Ополско войводство, в Намисловски окръг, в Община Домашовице

Вижте също 
 Чеховице-Джеджице